Фёдор Ива́нович И́гин (1816—1860) — русский живописец, представитель венециановской школы, портретист и жанрист. Писал портреты, жанровые картины, виды интерьеров. Исполнял копии с портретов других художников.

Биография 
В ноябре 1836 года вместе с обозом по санному пути пришел в Петербург, чтобы учиться живописи. В архивах Вологды имеется переписка вологодского губернатора с Академией художеств по поводу принятия на учёбу крестьянского сына Федора Игина.

В 1841 году по представленным рисункам Игин был оформлен вольноопределяющимся учеником Императорской Академии художеств к профессору Петру Васильевичу Басину.

Творчество 
Участвовал в росписи Исаакиевского собора с такими известными художниками, как К. П. Брюллов, П. В. Басин, Ф. А. Бруни.

В 1847 г. за портрет, читающего книгу («Старовер») получил звание свободного художника исторической и портретной живописи. За это произведение художник получил две серебряные медали.

Известны тринадцать произведений Игина, среди которых наиболее известны две: «Портрет молодой женщины с белым цветком в волосах» (1854; Русский музей, Санкт-Петербург) и «Портрет Гаврилова» (1846; Иркутский областной художественный музей; некоторыми авторами атрибутируется как произведение И. Н. Крамского).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Художники России XIX века
Родившиеся в Яренском уезде
Умершие в Санкт-Петербурге
Ученики Алексея Венецианова